Оливије Делетр и Стефан Симијан су бранили титулу, али нису учествовали заједно те године.  Делетр је играо у пару са Ги Форжеом, али су изгубили у полуфиналу.  Симијан није учествовао те године.

Стефан Едберг и Магнус Ларсон су победили Андреја Ољховског и Јана Симеринка у финалу са 7:6, 6:2.

Носиоци 

  Јако Елтинг /  Паул Хархојс (полуфинале)
  Јан Апел /  Јонас Бјеркман (прво коло)

<li>  Хендрик Јан Давидс /  Мено Остинг (четвртфинале)
<li>  Андреј Ољховски /  Јан Симеринк (финале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1995."

Отворено првенство Катара у тенису 1995.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови